Eredivisie (2004/2005) była 48. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Dirk Kuijt, który w barwach klubu Feyenoord zdobył 29 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2004 w Holandii
2005 w Holandii